«А-А́йсберг» (Сервисный Центр «А-Айсберг») — российская компания, специализирующаяся на оказании услуг по ремонту бытовой техники, бытовому сервису и продаже запчастей для бытовой техники.

Основана в 1993 году.

Структура компании основана на узкопрофильных предприятиях, которые самостоятельно работают под брендом «А-Айсберг» и имеют общий стандарт качества. Штаб-квартира находится в Москве. Головной офис компании расположен на улице Вагоноремонтная на территории «Лианозовского завода керамзитового гравия».

Деятельность 

Основное направление компании «А-Айсберг» — оказание бытовых услуг: установка, подключение и ремонт бытовой и промышленной техники. Существует ещё несколько направлений деятельности компании — ремонт и благоустройство квартир и офисов, продажа, регистрация и обслуживание кассовых аппаратов, уборка квартир и помещений, а также реализация запасных частей к бытовой и производственной технике.

С 1993 года сервисным центром было отремонтировано более 5 500 000 единиц техники, более 10 000 жилых помещений и офисов.

Руководство 
Генеральный директор и учредитель — Акимов Александр Владимирович.

Примечания

Ссылки 
 «Школа ремонтника», Журнал «Коммерсантъ Секрет Фирмы» (№ 7 , 01.07.2013)
 «Пусть всегда будет холод»
 «Золотой сервис», Журнал «SmartMoney», 26.02.2008

Компании по алфавиту
Компании розничной торговли России